Robert Allen peut désigner :
 Robert Allen (1811-1886), brigadier-général américain ;
 Robert Allen (1906-1998), acteur de cinéma américain ;
 Robert Allen (1944-), pilote de karting américain ;
 Robert C. Allen (1947-), professeur d'histoire de l'économie à l'université d'Oxford.